Jampolsky ist der Familienname folgender Personen:
 Gerald G. Jampolsky (* 1925), US-amerikanischer Esoteriker
 Marc Jampolsky, Regisseur

Jampolskis ist der Familienname folgender Personen:
 Marius Jampolskis (* 1978), litauischer Schauspieler und TV-Moderator 

Siehe auch:
 Yampolsky
 Jampolski